Илье́скас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 57 км². Население — 22482 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Каридад.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo
 Fundación Hospital Ntra. Sra. de la Caridad

Муниципалитеты Толедо